Luister (tijdschrift), een tijdschrift voor klassieke muziek
Luister (album), een muziekalbum van het Nederlandse zangduo Nick & Simon